Adolphe-Marie du Caurroy (1788-1750), juriste français
 Eustache Du Caurroy (1549-1609), compositeur français
 Joël Ducorroy, artiste

Bibliographie 
 René Boyenval, René Debrie, René Vaillant ; Répertoire des Noms de Famille de la Somme en 1849 ; Éditions ÉKLITRA ; Amiens ; 1972 ; 232 pages

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme